Кэ́рри Пре́стон (; род. 21 июня 1967) — американская актриса, режиссёр и продюсер, наиболее известная по ролям в телесериалах «Настоящая кровь» и «Хорошая жена». В 2013 году она выиграла «Эмми» в категории «Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале» за роль в «Хорошая жена».

Биография 
Кэрри Престон родилась и выросла в Мейконе (Джорджия). В 1990 году она закончила со степенью бакалавра университет Эвансвиля, а четыре года спустя Джульярдскую школу и вскоре дебютировала на Бродвейской сцене.

Престон наиболее известна по своей роли Арлин Фаулер в телесериале «Настоящая кровь», где она снималась с 2008 по 2014 год. Также она известна по своей периодической роли в сериале «Хорошая жена». Кроме этого она появилась во множестве сериалов, включая «Спин-Сити», «Замедленное развитие», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Отчаянные домохозяйки», «Остаться в живых» (в эпизоде The Man Behind the Curtain), «Частная практика» и «В поле зрения». На большом экране у неё были заметные роли в фильмах «Свадьба лучшего друга», «И в бедности и в богатстве» и «Степфордские жёны». Также в 2017 году вышел  фильм «Дейзи Уинтерс» с ней в главной роли.

С 1998 года Кэрри Престон замужем за актёром Майклом Эмерсоном.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Университета Эвансвилла